Існує дві місцевості з назвою Рейкгольт () в Ісландії:

Рейкгольт (Борґарфйордур, Західна Ісландія) 

Село розташоване в долині річки Рейк'ядальсау, що зветься Рейкгольтсдалюр ().

В середніх віках тут жила одна з найважливіших осіб в ісландській історії: Сноррі Стурлюсон. він був відомим поетом та політиком чиї записи древньоісландської мови і міфології середньовічньої Ісландії є безцінними для сучасних вчених. Тут він жив і помер. Все ще можна відвідати залишки його ферми і бані з гарячим басейном та тунелем між банею і будинком.

Рейкгольт на той час був одним з інтелектуальних центрів острова і протягом багатьох років мав одну з найважливіших шкіл в країні. Сьогодні село має 60 жителів, шкільний центр і бібліотеку, що концунтрується на роботах Сноррі Стурлюсона. Археологи все ще працюють тут знаходячи середньовічні руїни. Неподалік, японські вчені проводять дослідження про дива аврори бореаліс (відомого північного сяйва).

Неподалік від Рейкгольту знаходяться водоспади лави Гройнфоссар, одне з найцікавиших природних див острова. Звідси є теж можливо пройтися до печер Суртсгедлір на полі лави, що зветься Гатльмундаргройн ().

На шляху до Боґарнесу, знаходяться гарячі джерела Дейльдартунґуквер (). Вони перевершують всі інші гарячі джерела в країні їхнім викидами гарячої води: 150 літрів на секунду температурою 97 °C.

Рейкгольт (область Арнессісля) 

Це — село яке налічує близько 100 жителів з гарячими джерелами та теплицями. Воно розташоване на півдні Ісландії неподалік від Скалгольту.

Посилання 
Історія Рейкгольту/Борґарфйордур:
 Рейкгольт — фотогалерея від islandsmyndir.is
 
 ;

Гройнфоссар/Суртсгедлір:
 Гройнфоссар — фотогалерея від islandsmyndir.is
  

Дейльдартунґуквер:
 Дейльдартунґуквер — фотогалерея від islandsmyndir.is
  
 

Історичні місця Ісландії